Die dänische Formel-4-Meisterschaft 2022 (offiziell Formel 4 Danmark powered by Renault 2022) war die sechste Saison der dänischen Formel-4-Meisterschaft. Die Saison wurde nicht nach dem FIA-Formel-4-Reglement ausgetragen da die Rennserie nicht FIA-zertifiziert war. Neben der Formel 4 traten noch Formel-5-Autos gemeinsam bei den Rennen an. Es gab 19 Rennen, die Meisterschaft begann am 7. Mai in Padborg und endete am 9. Oktober in Silkeborg. Julius Dinesen gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Formel-4-Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Renault 2,0-Liter F4R zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Rennkalender 

Es fanden sechs Rennwochenenden zu je drei oder vier Rennen auf vier Strecken statt, bis auf ein Rennwochenende fanden alle Rennen in Dänemark statt. Im Vergleich zum Vorjahr flog das dritte Rennwochenende in Padborg raus, neu hinzu kam ein Rennwochenende in Svedala.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Poleposition und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Rookiewertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der dänischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2022
Motorsportsaison 2022